Die B Grupa 1958 war die neunte Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 7. März und endete am 6. Juli 1958. Sie wurde als Übergangssaison gespielt, da vom Kalenderjahr-Rhythmus auf Herbst/Frühjahr umgestellt wurde.

Modus 
Die 32 Vereine waren in zwei Gruppen eingeteilt. Diese spielten wegen der Umstellung nur einmal gegeneinander. Alle Mannschaften traten auch in der folgenden Spielzeit an. Es gab weder Absteiger noch Aufsteiger.

Vereine

Abschlusstabellen

Gruppe Nord 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Gruppe Süd 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

1958
Fußballsaison 1958